Walcha kan syfta på följande platser:

Australien 

 Walcha (ort), New South Wales, 
 Walcha (region), New South Wales, 

Robotskapade Australienförgreningar